Grimaldi kan syfta på:

 Grimaldi – en släkt med ursprung i Genua, härskande fursteätt i Monaco
 Grimaldi (månkrater) – en krater på månen
 Grimaldi Industri AB – ett svenskt företag
 Grimaldi Forum Monaco – en byggnad som ligger på 10 Avenue Princesse Grace i distriktet Larvotto i Monaco

Geografi

Italien 

 Grimaldi, Kalabrien – en kommun i Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Grimaldi, Ligurien, ort, Ligurien, Provincia di Imperia, 

Robotskapade Italienförgreningar